Haptoncus är ett släkte av skalbaggar. Haptoncus ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glansbaggar
Haptoncus